GE C44-9W — шестиосный тепловоз компании GE Transportation Systems (расположен в г. Эри, штат Пенсильвания) с выходной мощностью 4400 л.с. (3230 кВт) и электрической передачей переменно-постоянного тока, который выпускался с 1993 по 2004 год для ряда железных дорог. В связи с устоявшейся традицией, сразу после выпуска получил прозвище Dash 9. Также завод выпускал тепловозы модели AC4400CW, которые отличались от Dash 9 применением ТЭД переменного тока. В связи с вводом новых более жёстких экологических норм на выбросы (вступили в действие 1 января 2005 года), был сменён в производстве моделью GE ES44DC.

На момент производства Dash 9 был самым мощным грузовым тепловозом, поэтому получил широкое распространение на многих североамериканских дорогах. Изначально тепловозы данной серии поступали на такие дороги, как Chicago & North Western Railway, Santa Fe, BNSF, CSX, Southern Pacific, Canadian National Railway, BC Rail и Union Pacific Railroad. Помимо этого, Norfolk Southern эксплуатировала схожие с ним тепловозы Dash 9-40CW.

Эксплуатация 
Ниже в таблице приведены первоначальные владельцы тепловозов GE Dash 9-44CW.

В компьютерных играх 
Тепловозы GE Dash 9-44CW присутствуют в таких играх, как Microsoft Train Simulator (изображён на одном из вариантов обложки игры) и Railworks. А также в мобильной игре Train Station, как Ранте 9-44CW.

Dash 9-44CW
Тепловозы США
Тепловозы Канады
Тепловозы Бразилии
Тепловозы Австралии
Грузовые тепловозы
Локомотивы, появившиеся в 1993 году
Тепловозы с электропередачей